Галовський де Ласерда Едмар (* 1980) — український футболіст бразильського походження, що виступає на позиції атакувального півзахисника.
 Освалду Ласерда (* 1927) — бразильський композитор.
 Родріго Ласерда Рамос (* 1980) — бразильський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Франсишку де Ласерда (1753—1798) — португальський мандрівник, дослідник Африки, один з керівників португальської колоніальної адміністрації на півдні континенту.

 Елеватор Ласерда — пасажирський ліфт, пам'ятка міста Салвадор, Федеративна республіка Бразилія.